Gänsbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Gänsbach (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Gänsbach (Gemeinde Haibach), Ortsteil von Haibach im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Gänsbach (Rimsting), Ortsteil der Gemeinde Rimsting, Landkreis Rosenheim, Bayern

Gewässer:
 Gänsbach (Aisthofner Bach), linker Oberlauf des Aisthofner Bachs (zur Aist) bis nahe Holzer, Markt Schwertberg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Gänsbach (Amper), linker Zufluss der Amper bei Hackschwaif, Gemeinde Zolling, Landkreis Freising, Bayern
 Gänsbach, Abschnitt des rechten Hauptoberlaufs des Erlbachs (zur Fränkischen Rezat) abwärts von Wolframs-Eschenbach bis zur Gemeindegrenze, Landkreis Ansbach, Bayern
 Gänsbach (Erlenbach), rechter Zufluss des Erlenbachs (zum Sauerbach, zur Aal) nach Essingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Gänsbach (Frombach), rechter Zufluss des Frombachs oder Frumbach (zur Tirschenreuther Waldnaab) im Falkenberger Wald, Markt Falkenberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Gänsbach (Gauangelbach), linker Zufluss des Gauangelbachs in Schatthausen, Stadt Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Gänsbach (Glemsbach), rechter Zufluss des Glemsbachs (zur Erms) in Glems, Stadt Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Gänsbach, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Hasbachs (zur Elz) bis vor Lohrbach, Stadt Mosbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Gänsbach (Holzbach), Oberlaufname im Stadtgebiet von Kornwestheim des Holzbachs, linker Zufluss des Neckars bei Aldingen, Stadt Remseck, beide Orte im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Gänsbach (Iff), rechter Zufluss der Iff (zum Breitbach) in Ippesheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Gänsbach (Igelsbach), Zufluss des Igelsbachs im Igelsbachsee bei Stockheim, Stadt Spalt, Landkreis Roth, Bayern
 Gänsbach (Kenadinger Bach), rechter Oberlauf des Kenadinger Bachs (zum Pfudabach) bis Kenading, Gemeinde Enzenkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Gänsbach (Merkenfritzerbach), rechter nördlicher Quellbach des Merkenfritzerbaches im hessischen Wetteraukreis
 Gänsbach (Otterbach), im Unterlauf auch Göckelbach, rechter Zufluss des Otterbachs, hier auch Sägmühlbachs (zur oberen Murr) gegenüber dem Göckelhof, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Gänsbach (Pfaffenklingenbach), rechter Zufluss des Pfaffenklingenbachs (zum Gänsbach, zum Otterbach, zur Murr) vor dem Mutzenhof, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Gänsbach (Roth), rechter Zufluss der Roth vor der Knabenmühle, Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Gänsbach (Schönertsbach), linker Zufluss des Schönertsbachs bei Dörlesberg, Stadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Gänsbach (Schwebelbach), rechter Zufluss des Schwebelbachs bei Unterschleißheim, Landkreis München, Bayern
 Gänsbach (Überseer Bach), rechter Zufluss des hier noch Moosbach genannten Überseer Bachs in Mietenkam, Markt Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern
 Gänsbach (Wörnitz), linker Zufluss der Wörnitz gegenüber der Fürfällmühle, Gemeinde Hainsfarth, Landkreis Donau-Ried, Bayern, mit seinen bei der Hasenmühle der Gemeinde zusammenfließenden beiden Oberläufen
 Rechtsseitiger Gänsbach, rechter Oberlauf
 Linksseitiger Gänsbach, linker Oberlauf
 Gänsbach (Wutach), rechter Zufluss der Wutach an der Wutachmühle, Gemeinde Wutach, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Gänsbach (Zusam), linker Zufluss der Zusam bei Stadel, Markt Dinkelscherben, Landkreis Augsburg, Bayern

Siehe auch:
 Gansbach
 Gänsgraben
 Gänsklinge